187-я стрелковая дивизия — воинское соединение, имевшее два формирования:
 187-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в сентябре 1939 года
 187-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1941 году